Змијино грожђе је назив за:

 Биљку козлац
 Биљку бљушт